Суперкубок Англії з футболу 2004 — 82-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон Англії і володар кубка попереднього сезону. 8 серпня 2004 року на стадіоні «Мілленіум» у Кардіффі на полі зійшлися володар кубка «Манчестер Юнайтед» і чемпіон «Арсенал».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2004
2004 у футболі
Серпень 2004
2004 в англійському спорті